R600 – czynnik chłodzący
 Radeon R600 – procesor graficzny firmy ATI